Friedrich Hebbel (1813-1863), Duits schijver
 Otto Hebbel (1847-1912), Zwitsers militair